Тръстика може да се отнася за:
 Тръстика (Phragmites), род многогодишни растения
 Обикновена тръстика (Phragmites australis), вид растение от род Тръстика
 Захарна тръстика (Saccharum), род растения
 Тръстика, село в Североизточна България
 Тръстика, бивше село в дем Костур, Гърция